

Клемби — село в гміні Ґольчево Каменського повіту Західнопоморського воєводства
 Клемби — село в гміні Варніце Пижицького повіту Західнопоморського воєводства